Куб () — может означать:

 Куб — шестигранный правильный многогранник.
 Куб — третья степень числа.
 Куб — название красителей или их концентратов (маточный куб), используемых в красильных кубах, устройствах для поточного крашения тканей.
 «Куб» — советский зенитно-ракетный комплекс войсковой ПВО.
 Куб-БЛА — российский многоцелевой военный БПЛА.
 Куб Лесли — устройство, используемое в измерениях, или демонстрационных экспериментах по изучению теплового излучения.
 Перегонный куб — металлический (большей частью) сосуд, служащий для перегонки жидкостей.
 Cube — сленговое название игровой приставки Nintendo GameCube.
  — аббревиатура.
 CUBE — немецкий производитель велосипедов.
 Cube — автомобиль производства японской компании Nissan.
 CUBE Entertainment — южнокорейская звукозаписывающая компания.
 Куб (в боевых искусствах) — уровень подготовки практика (см. также Дан).
 Агитационный куб — рекламная конструкция, часто используемая во время предвыборной агитации.
 Куб Люшера

СМИ, культура, развлечение 
 «» — часовой телеспектакль, который транслировался в еженедельном антологическом телешоу  в 1969 году.
 Cube — кроссплатформенный шутер от первого лица.
 The Cube — британская телеигра.
 «Куб» — советский мультфильм, выпущенный в 1988 году киностудией «Беларусьфильм».
 «Куб» — телеигра, в которой участник выполняет различные задания внутри прозрачного куба.
 Куб Бедлама — головоломка.

 Фильмы
 «Куб» — научно-фантастический психологический триллер 1997 года.
 «Куб 2: Гиперкуб» — канадский научно-фантастический триллер 2002 года. Продолжение фильма «Куб».
 «Куб Ноль» — канадский научно-фантастический триллер 2004 года. Приквел фильма «Куб».
 «Куб» — японский научно-фантастический фильм ужасов 2021 года. Ремейк канадского фильма «Куб» 1997 года.

Топоним 
 Ледяной куб — стадион, который находится в Олимпийском парке в Сочи.

Реки 
 Куб — река в России, протекает в Чусовском и Добрянском районах Пермского края.
 Куб — река в России, протекает в Свердловской и Тюменской области.
 Куб — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае, Республике Татарстан.
 Большой Куб — река в России, протекает в Гайнском районе Пермского края.
 Малый Куб — река в России, протекает в Гайнском районе Пермского края.

См. также 

 Кубб